Out in the Fields: The Very Best of Gary Moore — сборник североирландского гитариста и певца Гэри Мура, вышедший в 1998 году. Альбом охватывает часть музыкальной карьеры Мура с 1982 по 1992 год, сосредоточившись преимущественно на хард-рок альбомах, выпущенных Муром в этот период. Помимо обычной однодисковой версии, было также выпущено ограниченное издание на двух дисках; на второй CD попали несколько концертных записей, две ранее не издававшиеся песни и один ремикшированный трек.

Список композиций 
Автор песен — Гэри Мур, кроме отмеченных.

Примечания

Ссылки 
 Out in the Fields на discogs.com

Сборники 1998 года
Сборники Virgin Records
Сборники Гэри Мура
Сборники на английском языке